Decimiana — род богомолов из семейства Acanthopidae. Южная Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай. Длина 3—5 см. Мезоторакальные крылья самок с короткими апикальными лопастями, у самцов они узкие с коричневыми полосами между жилками. Анализ филогенетических взаимоотношений, построенный на основании морфологических признаков (в том числе строения гениталий самцов), показал наличие минимум двух основных групп:  +  и  + .

Классификация 
На февраль 2020 года в род включают 7 видов с ареалами:
  — Боливия, Бразилия
  — Бразилия
  — Бразилия
 
  — Боливия
  — Аргентина, Парагвай
  — Аргентина, Бразилия, Уругвай

Примечания

Ссылки 
 Tree of Life: Decimiana.

Acanthopidae
Насекомые Южной Америки
Роды богомоловых